Pamisos – rzeka na Peloponezie
 Pamisos – miasto w Tesalii